Воротеляк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Воротеляк, Владимир Владимирович (род. 1970) — советский и украинский футболист, играл на позициях защитника и полузащитника.
 Воротеляк, Екатерина Андреевна (род. 1970) — российский биолог, член-корреспондент РАН.